Longnes kan syfta på:
 Longnes, Sarthe
 Longnes, Yvelines